El Maestro (spanisch für „der Meister“) steht für:
 Kurztitel eines Werks von Luis Milán

El Maestro ist ein Künstlername oder Beiname folgender Personen:
 Pedro Albizu Campos (1891–1965), puerto-ricanischer Politiker
 Nestor El Maestro (geb. Jevtić;* 1983), serbisch-englischer Fußballtrainer
 Nikon El Maestro (geb. Jevtić; * 1993), serbisch-englischer Fußballspieler